Nueva Independencia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Independencia, Jiquipilas, Chiapas, 
 Nueva Independencia, Motozintla, Chiapas, 
 Nueva Independencia, Mazapa de Madero, Chiapas, 
 Nueva Independencia, Palenque, Chiapas, 
 Nueva Independencia, Siltepec, Chiapas, 
 Nueva Independencia, Suchiate, Chiapas, 
 Nueva Independencia, Villaflores, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar